Xylosphaeria är ett släkte av svampar. Xylosphaeria ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xylosphaeria